Flavia Domitila puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Flavia Domitila (esposa de Vespasiano).— Esposa de Vespasiano.
 Flavia Domitila (hija de Vespasiano).— Hija de Vespasiano.
 Flavia Domitila.— Nieta de Vespasiano.